Сат је термин који има више значења:
 Сат или час - време од 60 минута
 Часовник, инструмент за мерење времена
 САТ (емисија), емисија на првом каналу РТС и уједно скраћеница за Саобраћај, аутомобилизам, туризам
 САТ (испит), врста испита у Америци
 САТ проблем, математички проблем
 Сати (филм), амерички филм из 2002
 Сат кула
 Сат с кукавицом,